Wilf ist der Familienname folgender Personen:

 Einat Wilf (* 1970), israelische Politologin
 Herbert Wilf (1931–2012), US-amerikanischer Mathematiker
 Zygi Wilf (* 1950), US-amerikanischer Unternehmer